Structure — дебютный проект российской студии Extent5 Game Studio и издательства «Бука» (Buka Entertainment). Релиз проекта ожидается во втором квартале 2018 года для PC. Также в разработке находятся версии для PlayStation 4 и Xbox One.

Игровой процесс 
Structure — хардкорная приключенческая игра. Путешествуя по закоулкам огромной постоянно меняющейся планеты, полной смертельных ловушек и увлекательных головоломок, вы будете сражаться с сотнями уникальных врагов, порождённых техногенной катастрофой. Чтобы выжить, придётся постоянно совершенствовать свои навыки и тактики боя, улучшать оружие и способности главного героя. Ведь только изменившись можно добраться до истины!

Сюжет 
Игра поведает загадочную историю разумного механизма, очнувшегося во враждебной среде мрачной планеты XS-1271, изуродованной в процессе терраформирования. Почему миссия по освоению нового мира провалилась? Что пошло не так и можно ли предотвратить неминуемую гибель? Это и предстоит выяснить игроку.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт игры 

Компьютерные игры 2017 года
Компьютерные игры, изданные «Букой»